Bullard Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bullard Township (Arkansas)
 Bullard Township (Minnesota)